Földi László
Földi László (1913–1978) közgazdász, államtitkár
Földi László (1937) öttusázó, edző
Földi László (1952) politikus, országgyűlési képviselő (KDNP)
Földi László (1956) színész
Földi László (1956) hírszerző
Földi László (1960) vízilabdázó, edző
Földi László (1985) labdarúgó
Földy László
Földy László (1934–2015) asztaliteniszező
hasonlónevűek
Földi László Ádám (1979) Földi Ádám, színész